Ристов — фамилия. Известные носители:

 Ристов, Мурат Борисович (1983—2009) — чемпион России и мира по боевому самбо, мастер спорта России международного класса;
 Ристов, Эва (1985) — венгерская пловчиха.